Junagadh (district)
 Junagadh (stad)